Flux gènic, en genètica de poblacions transferència d'al·lels de gens d'una població a una altra
 Flux piroclàstic, mescla calenta de gasos, cendres i fragments de roques expulsats durant algunes erupcions volcàniques
 Flux radiant, en radiometria, mesura de la potència d'una radiació electromagnètica 
 Flux metabòlic, el pas d’un metabòlit a través d’un sistema de reaccions al llarg del temps.
 Física:
 Flux elèctric
 Flux magnètic: mesura de la quantitat de magnetisme
 Flux lluminós: energia emesa en la unitat de temps per una font lluminosa 
 Flux calòric: calor subministrada per unitat de temps 
 Flux hidràulic o cabal hidràulic, quantitat de líquid que passa per una secció concreta del seu recorregut per unitat de temps
 Flux turbulent, moviment d'un fluid que es dona en forma caòtica 
 Flux laminar 
 Gestió: 
 Flux de treball: estudi dels aspectes operacionals d'una activitat de treball
 Flux de dades, tècnica associada directament a la reproducció de la informació audiovisual en temps real 
 Matemàtiques:
 Flux (matemàtiques)
 Flux de Ricci: en geometria diferencial, el flux de les mètriques de Riemann
 Electrònica:
 Flux (soldadura): agent químic que actua com decapant i que ajuda a la formació d'una bona soldadura